Буллере́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Шер. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 165 км на південь від Парижа, 90 км на південний схід від Орлеана, 55 км на північний схід від Буржа.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 611 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 1339,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Буллере на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Буллере на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Шер

Примітки 

Муніципалітети департаменту Шер